Pontus Karlsson kan avse:
Pontus Carlsson (orienterare) (född 1932), svensk orienterare
Pontus Carlsson (född 1982), svensk schackspelare